SM7 steht für:
 Samsung SM7, koreanisches Automobil
 Shure SM7, US-amerikanisches Mikrofon
 eine Startklasse im paralympischen Schwimmsport, siehe Startklassen im paralympischen Schwimmsport#SM7
 SM7, britischer Postcode-Distrikt für die Post town BANSTEAD (hauptsächlich Reigate and Banstead)

Abkürzung